Emil Stang henviser til:

 Emil Stang den ældre (1834–1912) – norsk jurist og politiker
 Emil Stang den yngre (1882–1964) – norsk jurist og politiker